A Trick of Fate – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
A Trick of Fate – film del 1919 diretto da Howard C. Hickman (come Howard Hickman)